Редер — власна назва; спільне позначення імен, які можуть записуватися по-різному: Reder, Räder, Raeder, Röder тощо.

Персоналії

Прізвище 
 Вільгельм Редер — німецький історик.
 Еріх Редер — німецький військовик.
 Манфред Редер — німецький правник.
 Гленн Редер — англійський футболіст.
 Редер Анатолій Семенович — український фармацевт.

Німецькі прізвища